Die Spielzeit 1963 war die 32. reguläre Spielzeit der höchsten Spielklasse im Schweizer Feldhandball und gleichzeitig die zwölfte Saison der Nationalliga A.

Modus 
In dieser Saison spielen 8 Mannschaften im Modus «Jeder gegen Jeden» mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Schweizer Meisterschaft. Bei Punktgleichheit entscheidet die bessere Tordifferenz. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Schweizer Meister 1963. Die Mannschaft auf dem letzten Platz stieg in die Nationalliga B 1964 ab.

Meisterschaftsrunde

Rangliste

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Einzelnachweise 

63
Handballveranstaltung 1963